Murrbahn beziehungsweise Murrtalbahn bezeichnet:

 historisch die Bahnstrecke Waiblingen–Schwäbisch Hall-Hessental mit ihrer Zweigstrecke Backnang–Ludwigsburg 
 heute die Kursbuchstrecke 785 Stuttgart–Nürnberg, siehe
 Filstalbahn für den Abschnitt Stuttgart Hbf–Stuttgart-Bad Cannstatt
 Bahnstrecke Stuttgart-Bad Cannstatt–Nördlingen für den Abschnitt Stuttgart-Bad Cannstatt–Waiblingen
 Bahnstrecke Waiblingen–Schwäbisch Hall-Hessental 
 Bahnstrecke Crailsheim–Heilbronn für den Abschnitt Schwäbisch Hall–Crailsheim
 Bahnstrecke Nürnberg–Crailsheim